Tywappity Township dans le comté du Mississippi.
 Tywappity Township dans le comté de Scott.

Homonymie de townships